Davidsonska huset kan avse:

Davidsonska huset, Gustav Adolfs torg – en fastighet i Stockholm
Davidsonska huset, Kungsträdgårdsgatan 2B – en fastighet i Stockholm uppförd 1858-1859 och riven 1902
Davidsonska palatset – ett numera rivet hus i Stockholm 1881–1942
Davidsonska husen, Norrmalmstorg – fastigheterna Hamngatan 1a, 1b, 3a, i Stockholm uppförda 1878-1881 enligt Oskar Eriksons ritningar, se även MEA-huset